Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин 2014 года по блицу прошёл 6 октября в Таллине одновременно с мужским турниром. По итогам соревнований определялся чемпион Европы в командном зачёте.

В турнире участвовали 44 шашистки (из них 7 МГр) из 8 стран. Дарья Ткаченко выступала под флагом ФМЖД. Главный судья — Юрий Липницкий.

Призёры 
 — Матрёна Ноговицына и Тамара Тансыккужина

 — Ирина Платонова

Ход турнирной борьбы 
По итогам 9 туров по 14 очков из 18 возможных набрали три спортсменки.

Для распределения мест использовался средний рейтинг соперников. Согласно ему, 1. Матрёна Ноговицына (2149.22), 2. Тамара Тансыккужина (2140.33), 3. Ирина Платонова (2094.44).

После награждения выяснилось, что для жеребьёвки и подведения итогов использовался не блицевой рейтинг, а основной.  При правильном подсчете рейтинга (по блицевому) итоговая призовая тройка изменялась. Был подан протест в судейскую коллегию.

Европейская конфедерация шашек приняла решение присвоить два первых места и одно третье. Чемпионками стали Матрёна Ноговицына и Тамара Тансыккужина, бронзовую награду завоевала Ирина Платонова (все Россия).

Турнирная таблица 

GMIF — международный гроссмейстер среди женщинMIF — международный мастер среди женщинMFF — мастер ФМЖД среди женщин

Ссылки 
 таблица
 Ivan Trofimov. Чемпионат Европы среди мужчин и женщин. Таллин (Эстония), 06-14.10.2014 (шашки 100)

События 6 октября
Спорт в Эстонии в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Таллине
женщины блиц
Октябрь 2014 года
Чемпионаты Европы в Эстонии
Международные соревнования по шашкам в Эстонии